Hanse peut faire référence à : 
 Joseph Hanse, un grammairien belge ;
 Une hanse, association de marchands au Moyen Âge.
 Ligue hanséatique (généralement appelée la Hanse avec une majuscule)
 Hanse parisienne des marchands de l'eau
 Hanse des XVII villes
 La Hanse Sail de Rostock est le plus grand festival maritime se déroulant en Allemagne.
 HanseYachts est une entreprise allemande spécialisée dans la construction de bateaux de plaisance.
 La Hanse (ou Confraternité des stations de la ligne Koltsevaïa) est un groupement de stations du métro de Moscou dans l'univers de Métro 2033.